2019 Revline Torun FIM Speedway Grand Prix of Poland – ostatnia impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2019. Zawody odbędą się 5 października 2019 na Motoarenie w Toruniu.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Adriana Miedzińskiego. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Jakub Miśkowiak i Karol Żupiński.

Ze względu problemy osobiste w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Robert Lambert.
 (#45)  Greg Hancock → (#505)  Robert Lambert

Wybór pozycji startowych odbył się 4 października.

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Polska, III
2019, III
2019 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Toruniu